Хоккейная лига ГДР или Оберлига () — высшая хоккейная лига Германской Демократической Республики. Лига была образована в 1949 году. В 1990 году объединена с Бундеслигой.

История 
Впервые в зоне советской оккупации Германии чемпионат по хоккею с шайбой был разыгран в 1949 году. В чемпионате приняло участие четыре команды, первым чемпионом стала команда «Франкенхаузен» из Криммичау. В 1951 спортивным комитетом ГДР лига была утверждена как чемпионат ГДР по хоккею с шайбой. В 1952 году в лиге выступало 7 команд, был также образован второй дивизион ГДР по хоккей с шайбой.

В августе 1958 года была образована Федерация ледовых видов спорта ГДР, под эгидой которой стал проводиться чемпионат. В 1970 году в ГДР была проведена спортивная классификация, которая отнесла хоккей с шайбой ко второй категории. В результате после сезона 1969/70 лига профессиональная должна была быть упразднена, а команды распущены. По инициативе Эриха Мильке, министра государственной безопасности ГДР и председателя немецкого спортивного общества «Динамо», были сохранены команды «Динамо» из Берлина и Вайсвассера, а чемпионат было принято разыгрывать между ними.

4 декабря 1989 года было принято решение допустить в чемпионат страны третью команду из Криммичау, но позже договоренность была расторгнута. В сезоне 1989/90 был разыгран последний чемпионат ГДР, чемпионом страны стало вайсвассерское «Динамо». После объединения Германии чемпионат ГДР был ликвидирован, а команды «Динамо» из Берлина и Вайсвассера вошли в состав чемпионата ФРГ.

Чемпионы

Примечания

Ссылки 
 История хоккейной лиги ГДР  

Хоккей в ГДР
Хоккейные лиги Германии
ГДР